Маурицио Верини (; род. , , Италия) — итальянский автогонщик, выступавший в ралли.

Маурицио начал выступления в международных ралли в 1969 году. В первом чемпионате мира по ралли 1973 года, в своем дебютном Ралли Сан-Ремо он занял второе место. В 1975 году победил в Ралли Польши (не входившее в том году в календарь WRC) и снова был вторым на Ралли Сан-Ремо. В 1977 и 1978 годах занимал вторые места на Ралли Сан-Ремо. Позже участвовал в Ралли Сан-Ремо и Ралли Монте-Карло в рамках чемпионата мира по ралли вплоть до 2013 года.

Выходил на старт раллийных гонок в Италии в 2016-2017 годах в качестве пилота нулевого экипажа.

Достижения в ралли

Титулы 
 Чемпион Италии по ралли 1974 года
 Чемпион Европы по ралли 1975 года

Победы в чемпионате Европы по ралли 
{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Эльбы
| 1974
|  Джино Макалусо
| Fiat Abarth 124
|-
| 2
|  Ралли Коста-Брава
| 1975
|  Франческо Росетти
| Fiat Abarth 124
|-
| 3
|  Ралли Штуттгарт-Лион
| 1975
|  Франческо Росетти
| Fiat Abarth 124
|-
| 4
|  Ралли Файрстоун
| 1975
|  Франческо Росетти
| Fiat Abarth 124
|-
| 5
|  Ралли Югославии
| 1975
|  Франческо Росетти
| Fiat Abarth 124
|-
| 6
|  Ралли Польши
| 1975
|  Франческо Росетти
| Fiat Abarth 124
|}

Ссылки 
Верини на сайте rallye-info.com

Раллисты Италии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Италии